Оркан се може односити на:

 Тропски циклон;
 Икарус Оркан, прототип југословенског бомбардера из 1940. године;
 Ракетни бацач Оркан, вишецијевни ракетни бацач.